Beaver River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Beaver River, Labrador, vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 Beaver River (tillflöde till Huronsjön), vattendrag i Ontario, 
 Beaver River (tillflöde till Lake Simcoe), vattendrag i Ontario, 
 Beaver River, Saskatchewan, vattendrag, 
 Beaver River (biflöde till Columbiafloden), vattendrag i British Columbia, 
 Beaver River (biflöde till Liard River), vattendrag i Yukon och British Columbia, 
 Beaver River (biflöde till Stewart River), vattendrag i Yukon, 

Robotskapade Kanadaförgreningar